Reencarnação, o conceito filosófico-espiritualista
 Birth, filme (2004) com Nicole Kidman traduzido no Brasil como Reencarnação
 Rinne, filme (2005) japonês de horror exibido em Portugal domo Reencarnação